Marc Colomer Casamitjana, ex-pilot català de trial
 Marc Colomer i Flores, periodista català